Mendenhall peut désigner :

Toponyme 
 Glacier Mendenhall en Alaska ;
 Lac Mendenhall en Alaska ;
 Rivière Mendenhall en Alaska ;
 Vallée de Mendenhall en Alaska ;
 Mendenhall (Mississippi), siège du comté de Simpson, situé dans l'État du Mississippi.

Patronyme 
  

 David Mendenhall (1971-), acteur américain ;
 Dorothy Reed Mendenhall (1874-1964), médecin américaine ;
 Emma Mendenhall (1873-1964), peintre américaine ;
 Erin Mendenhall (1980-), femme politique américaine ;
 George Mendenhall (1916-2016), écrivain et professeur américain ; 
 Joseph Mendenhall (1920-2013), homme politique américain ;
 Murray Mendenhall (1898-1972), entraîneur américain de basket-ball ;
 Murray Mendenhall Jr. (1925-2014), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Rashard Mendenhall (1987- ), joueur de football américain ;
 Thomas Corwin Mendenhall (1841-1924), physicien et météorologue américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais